Carra, également Carrà en italien et Carrá en espagnol, est un nom propre.

Patronyme 

 Bernard Carra de Vaux-Saint-Cyr (1867-1953), orientaliste français ;
 Carlo Carrà (1881-1966), peintre italien ;
 Claude Carra de Saint-Cyr (1756-1834), militaire français ;
 Gloria Carrá (née en 1971), actrice argentine ;
 Jean-Louis Carra (1742-1793), journaliste et révolutionnaire français ;
 Louis Carra (1932-), footballeur français ;
 Raffaella Carrà (1943-2021), chanteuse, actrice et presentatrice italienne.

Toponyme 

 Fort Carra, sommet des Alpes-Maritimes, dans la haute vallée de la Tinée ;
 Lough Carra, lac calcaire du comté de Mayo, en Irlande.